Arte libre puede referirse a:

 Arte por el arte, un concepto estético;
 Cultura libre, un movimiento social.